Келецкое воеводство — административно-территориальная единица, существовавшая в Польше в разные века.

 Келецкое воеводство — воеводство во Второй Речи Посполитой с 1919 по 1939 годы.
  — воеводство в Польской Народной Республике с 1945 по 1975 годы
  — воеводство в Польской Народной Республике и Третьей Польской Республике с 1975 по 1998 годы.
 Свентокшиское воеводство — воеводство в Польской Республике с 1999 года (центр — Кельце).